Klecanki – owady z rodziny osowatych (Vespidae). Nazwa ta może oznaczać:
 przedstawicieli rodzaju Polistes
 przedstawicieli podrodziny Polistinae

Przypisy